Osoby:
 Bronisław Lubicz-Nycz – polski aktor, nauczyciel, żołnierz podziemia
 Kazimierz Nycz – biskup rzymskokatolicki, kardynał
 Kazimierz Nycz – polski polityk, samorządowiec, prezydent Przemyśla, poseł na Sejm
 Leszek Lubicz-Nycz – polski szermierz, oficer, olimpijczyk
 Michał Nycz – polski historyk skarbowości
 Ryszard Nycz – polski teoretyk i historyk literatury
 Wacław Nycz – polski pilot w lotnictwie sportowy i cywilnym
 Władysław Nycz – polski żołnierz, harcerz, działacz kombatancki

Inne:
 Nycz – herb szlachecki